Seegraben steht für:
 Seegraben (Leoben), Ortslage von Leoben, Stadt Leoben, Steiermark
 Seegraben (Gemeinde Gutenstein), Ortsteil der Marktgemeinde Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 das Tal des Seebachs vom Seebergsattel südwärts in der Steiermark, siehe Seebach (Stübmingbach)
 Bergbau Seegraben, ein Kohlenbergbau in Leoben

Gewässer
 Seegraben (Acher), rechter Nebengraben zum Rench-Flutkanal und Verbindungsgraben zum Acher-Flutkanal bei Maiwald, Stadt Renchen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Seegraben (Altmühl), drei Zuflüsse der Altmühl in Bayern; flussabwärts:
 Seegraben (Altmühl, Colmberg), linker Zufluss bei Poppenbach, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach
 Seegraben (Altmühl, Bechhofen), rechter Zufluss bei Thann, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach
 Seegraben (Altmühl, Beilngries), linker Zufluss der Altmühl bei Beilngries, Landkreis Eichstätt
 Seegraben (Brettach), linker Hauptstrang-Quellbach der Brettach (zur Jagst) bis nahe Brettheim, Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seegraben (Bühler), linker Zufluss der Bühler in Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seegraben (Egau), rechter Zufluss der Egau nach Ziertheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Seegraben (Ehebach), linker Zufluss des Ehebachs (zur Aisch) vor Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seegraben (Dresden); zwei Zuflüsse der Elbe bei Dresden, Sachsen; flussabwärts
 Seegraben (Dresden), Altwasserrinne der Elbe im Dresdner Elbtalkessel, Sachsen
 Seegraben, Entwässerungsgraben der Elbe an der Stadtgrenze von Dresden zu Radebeul, Sachsen; siehe Seewiesen (Dresden/Radebeul)
 Seegraben (Endseer Bach), linker Zufluss des Endseer Bachs (rechter Oberlauf des  Erlbachs, zur Ens, zur Aisch) nahe Endsee, Gemeinde Steinsfeld, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neuer Seegraben, linker Zufluss des Entenbachs bei Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seegraben (Gehlsbach), Nebenfluss des Gehlsbachs, Mecklenburg-Vorpommern
 Seegraben (Goldbachgraben), rechter Nebenstrang-Oberlauf des Goldbachgrabens (zum Goldbach, zur Eger) bis zur Landesgrenze nach Bayern unterhalb von Benzenzimmern, Gemeinde Kirchheim am Ries, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Seegraben, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Grundgrabens (zum Aisch-Flutkanal, zur Aisch) bis vor Oberndorf, Markt Ipsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seegraben (Haslibach), rechter Zufluss des Haslibachs bei Niederhasli, Kanton Zürich
 Holbecker Seegraben, Meliorationsgraben, linker Zufluss des Hollertgrabens, Gemeinde Nuthe-Urstromtal, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg 
 Seegraben (Lietzengraben), linksseitiger Abflussgraben aus dem Lietzengraben in Berlin
 Seegraben (Lorenbach), linker Zufluss des Lorenbachs bei Gisenhard, Kantone Thurgau und Zürich
 Seegraben (Main), linker Zufluss des Mains bei Albertshofen, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Seegraben (Mederbach), linker Zufluss des Mederbachs bei Oerlingen, Kanton Zürich
 Seegraben (Milz), linker Zufluss der Milz bei Bedheim, Stadt Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Borzelbacher Seegraben, rechter Zufluss des Mühlgrabens (neben der Elsenz) der Raußmühle bei Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seegraben (Nassach), linker Zufluss der Nassach (zum Main) vor Happertshausen, Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern
 Seegraben (Neckar), zwei Zuflüsse des Neckars, Baden-Württemberg, siehe Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Seegraben (Neckar, Wendlingen), rechter Zufluss nach Wendlingen, Landkreis Esslingen
 Seegraben (Neckar, Lauffen), linker Zufluss in Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn
 Seegraben (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs (zur Aisch) vor Obernesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Verlängerter Seegraben, rechter Zufluss des Plauelbachs (Teilungslauf der auf diesem Abschnitt Alte Rench genannten Rench) an dessen Querung des Acher-Flutkanals bei Maiwald, Stadt Renchen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Seegraben (Reiche Ebrach), rechter Zufluss der Reichen Ebrach nach Röbersdorf, Markt Hirschaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Seegraben (Rench), Verbindungsgraben zwischen Rench und Rench-Flutkanal unterhalb von Wagshurst, Stadt Achern, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mittlerer Seegraben, linker Zufluss des Rheintaler Binnenkanals nach dem Birkenhof von Balgach, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Seegraben (Rossstallgraben), Abfluss des Wildsee (Kaltenbronn) und rechter Zufluss des Rossstallgrabens (zum Brotenaubach) bei Kaltenbronn, Stadt Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Seegraben (Schinlingraben), rechter Zufluss des Schinlingrabens (als Schwarzer Graben zum Sandbach, zur Acher) bei Halberstung, Sinzheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Seegraben (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs vor Grießen, Gemeinde Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Seegraben (Schwiebergraben), rechter Zufluss des hier noch Rehlach genannten Schwiebergrabens (als Querch in den Rench-Flutkanal, zur Rench) bei Rheinbischofsheim, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Seegraben oder Hauptseegraben oder Hauptgraben, rechter Zufluss der Selke bei Aschersleben, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt; siehe Liste der Fließgewässer im Flusssystem der Selke
 Seegraben (Stadelbach), Oberlaufname des Stadelbach (Würm), rechter Zufluss der Würm bei Mühlhausen an der Würm, Gemeinde Tiefenbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Seegraben (Seegraben), rechter Zufluss des dort selbst noch Seegraben genannten Oberlaufes des Stadelbachs (zur Würm) bei Tiefenbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Seegraben (Steinsfelder Mühlbach), linker Zufluss des Steinsfelder Mühlbachs vor Unterschwappach, Gemeinde Knetzgau, Landkreis Haßberg, Bayern
 Seegraben (Waldnaab), rechter Zufluss der Waldnaab bei Rothenstadt, kreisfreies Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Seegraben (Wannig), rechter Zufluss der Wannig bei Großwenkheim, Stadt Münnerstadt, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Seegraben (Weilersbach), linker Zufluss des Weilersbachs (zum Rötelbach) in Raboldshausen, Gemeinde Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seegraben oder Neue Wuhle, verlängerter Zufluss der Wuhle in Brandenburg und Berlin
 Seegraben (Weisach), rechter Zufluss der Weisach (zur Baunach) vor Pfaffendorf, Markt Maroldsweisach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Herrenseegraben
 Seebach
 Seegräben
 Seeleinsgraben
 Tiefseegraben